Валаа́м:
 Валаам — остров в северной части Ладожского озера, входящий в Валаамский архипелаг.
 Валаам — посёлок, Сортавальский район, Карелия
 Валаам — библейский прорицатель из города Птор.
 Валаам — мужской хор из Санкт-Петербурга.

См. также 
 Валаамская улица
 Валаамский архипелаг
 Валаамский дом инвалидов
 Валаамский монастырь
 Новый Валаам